Сам Мендес () е английски режисьор и продуцент, носител на награди „Бодил“, „Златен глобус“, „БАФТА“ и „Оскар“. Номиниран е за награди „Сателит“ и „Сезар“.

Известен е с режисьорския си дебют във филма Американски прелести (1999), за който получава Оскар за най-добър режисьор и Златен глобус за най-добър режисьор, криминалния филм Път към отмъщение (2002), филмите за Джеймс Бонд Скайфол (2012) и Спектър (2015), и военния филм 1917 (2019), с който печели втори Златен глобус за най-добър режисьор.

Биография 

Сам Мендес е роден на 1 август 1965 г. в Рединг в семейството на Валъри Хелън и Джеймисън Питър Мендес. Баща му е университетски преподавател по английски език, а майка му е писателка на детска литература.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Английски режисьори
Английски филмови продуценти
Носители на „Оскар“ за най-добра режисура
Носители на Златен глобус за най-добър режисьор
Носители на награда BAFTA
Личности (Рединг)